Алекса́ндр Я́ковлевич Аро́нов (,  — , там же) — русский поэт, журналист и обозреватель, педагог.

Биография 
В 1956 году окончил Московский городской педагогический институт им. В. П. Потёмкина, а затем аспирантуру Института художественного воспитания при Академии Педагогических Наук РСФСР. Первая его должность называлась «запасный учитель Московской области». Работал преподавателем литературы в сельских школах Шаховского района и в московской школе № 635, занимался математической лингвистикой в ЦЭМИ АН СССР. С 1966 года до последних дней был обозревателем газеты «Московский комсомолец», вёл постоянную колонку и печатался в различных рубриках газеты, некоторые из которых, например, «Теленеделя», «Поговорим», «Турнир поэтов», сам и придумал.

Также его стихи публиковались в ряде журналов, например, «Огонёк» (№ 32, 1988) и «Знамя» (№ 3, 1997).

Наиболее известен своими стихотворениями «Остановиться, оглянуться» (название стало расхожей фразой, многократно использованной в качестве, например, заголовков газетных и журнальных статей) и «Если у вас нету тёти» (положено на музыку Микаэлом Таривердиевым и стало популярным как песня в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»). Также известность получило стихотворение «Гетто. 1943 год» («Когда горело гетто»), посвящённое сложным взаимоотношениям русского, польского и еврейского народов во время и после Второй мировой войны. Виктор Берковский написал музыку на эти стихи, создав песню «Варшавское гетто. 1943 г.».

При жизни поэта вышли три сборника его стихов: «Островок безопасности» (1987), «Тексты» (1989), «Первая жизнь» (1989). В 2014 году Александр Минкин и Татьяна Суханова (Аронова) при содействии редакции газеты «Московский комсомолец» издали самый полный сборник поэта — «Избранное» тиражом 1.000 экземпляров.

В 2002 году посмертно удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России» «Профессионализм. Честь. Достоинство».

Семья 
 Жена — Татьяна Аронова-Суханова.
 Приёмный сын — актёр Максим Суханов.

Отношение современников 
 Начало стихотворения «Остановиться, оглянуться…» М. Горбачёв объявил приметой «нового мышления», на котором основывалась Перестройка.
 Лев Новожёнов вспоминает, что «Юра (Влодов) приятельствовал с Сашей Ароновым. Именно приятельствовал, а не дружил, потому что с Ароновым дружить было невозможно, как впрочем и с Влодовым. Вообще можно ли дружить с поэтами — вопрос, ведь они всегда сами по себе и где-то там?».
 Журналист Александр Минкин в статье «Три пророка» поставил стихотворение Аронова «Пророк» в один ряд с одноимёнными произведениями Пушкина и Лермонтова. По его мнению, «Аронов в своём „Пророке“ сказал о нас больше, чем Пушкин и Лермонтов в своих. Хотя они великие, а он — никто».
 Евгений Евтушенко полагал, что «Александр Аронов — один из воскресителей думающих песен, помогающих думать другим».
 Юрий Щекочихин, Олег Хлебников, Евгений Бунимович считали Александра Аронова своим учителем.

Книги стихов 
 Александр Аронов Островок безопасности. — М.: Советский писатель, 1987. — 128 с.
 Александр Аронов Тексты. / Предисловие С. Чупринина. — М.: Книжная палата, 1989. — 176 с. — ISBN 5-7000-0192-6
 Александр Аронов Первая жизнь: Стихи. — М.: Правда, 1989. — 32 с. (Б-ка «Огонек» № 46).
 Александр Аронов Туннель: Стихи, эссе, отрывки из статей. — М.: «Голос-Пресс», 2003. — 336 с.
 Александр Аронов Избранное. / Предисловие Александра Минкина. — М.: ИД «Московский Комсомолец», 2014. — 448 с. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-9900974-2-1.
 Александр Аронов Обычный текст (избранная лирика). — М.: Сетиздат, 2014. — 480 с.

Память 
А. Я. Аронов скончался 19 октября 2001 года. Похоронен 22 октября на Красногорском кладбище (участок № 19).

Примечания

Литература 
 Вадим Перельмутер Записки без комментариев // Арион (журнал поэзии), № 4, 2002.
 Андрей Яхонтов «В меня стреляйте дважды» (О Саше Аронове) // «Московский комсомолец», № 25647 от 21 мая 2011.
 Андрей Чернов Рваный смокинг поэта Аронова // Сайт Несториана/Nestoriana, 13.10.2014.
 

Поэты России XX века
Поэты СССР
Поэты самиздата
Журналисты СССР
Журналисты газеты «Московский комсомолец»
Похороненные на Красногорском кладбище
Русские поэты
Выпускники МГПИ им. Потёмкина
Лауреаты премии «Золотое перо России»